Ildraites thuringensis är en ringmaskart som beskrevs av Jansonius och Thomas Craig 1971. Ildraites thuringensis ingår i släktet Ildraites och familjen Hadoprionidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
thuringensis